Geografia:
 Aiora (barri de València), barri de l'est de la ciutat de València inclòs al districte de Camins al Grau
 Patrimoni:
 Palauet d'Aiora, conjunt arquitectònic situat al barri homònim de la ciutat de València
 Transports:
 Estació d'Aiora, estació del metro de València servint la línia 5